Aménagement peut désigner :
 Aménagement des combles et greniers pour l'accueil d'espèces animales sauvages ;
 Aménagement cyclable ;
 Aménagement forestier ;
 Aménagement d'intérieur ou décoration d'intérieur est une discipline visant à la disposition des espaces bâtis intérieurs ;
 Aménagement maritime ;
  ;
 Aménagement foncier ;
 Aménagement urbain ou urbanisme.

Voir aussi